Der Citizen Cup 1988 war ein Tennisturnier der Damen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 25. bis 31. Juli 1988 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Katerina Maleewa mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Tine Scheuer-Larsen mit 6:4 und 6:2 gegen Andrea Betzner / Judith Wiesner.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Hamburg